

Patronyme 

 V. G. Jog (1921-2004), violoniste indien de musique hindoustanie.

Toponyme 

 Chutes de Jog, chutes d'eau sur le Sharavati, en Inde.

Biologie 
 Brignolia jog, espèce d'araignée aranéomorphe de la famille des Oonopidae
 Nyctibatrachus jog, espèce d'amphibien de la famille des Nyctibatrachidae

Code 
JOG est un code qui peut désigner :
 Aéroport international Adisutjipto, l'aéroport de la ville de Yogyakarta en Indonésie, selon le code AITA des aéroports.

Sigle 
JOG est un sigle qui peut désigner :
 , un yacht club basé au Royaume-Uni qui organise des courses de yachts en mer.

Autre 
 En anglais, to jog est le verbe qui a donné .

Code IATA des aéroports
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme